Il doppio del torneo di tennis Sparkassen Cup 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Lise Gregory e Gretchen Rush che hanno battuto in finale Manon Bollegraf e Jo Durie 6–2, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

 Mercedes Paz /  Arantxa Sánchez (semifinali)
 Lise Gregory /  Gretchen Rush (campionesse)

 Manon Bollegraf /  Jo Durie (finale)
 Laura Golarsa /  Claudia Kohde Kilsch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sparkassen Cup 1990